Freguesias do concelho de Mangualde, Portugal
 Fornos de Maceira Dão
 Moimenta de Maceira Dão

Desambiguações de topônimos